Færøernes kvindefodboldlandshold er det nationale fodboldhold for kvinder i Færøerne. Det administreres af Færøernes fodboldforbund.

Historie 
Færøernes kvindelandshold spiller ikke direkte i VM kvalifikationen, i stedet spiller de i en indledende turnering, en preliminær runde, sammen med 15 andre af de svageste kvindefodboldhold i Europa. Færøerne har to gange spillet sig videre til selve VM-kvalifikationen. Første gang holdet spillede sig videre var i 2014, da de vandt gruppe B med 7 point i prækvalifikationen. De andre hold i gruppen var Montenegro, Georgien og Litauen. Anden gang de spillede sig videre var i april 2017, da Færøerne vandt gruppe 4 med 9 point, og var det eneste hold af alle seksten hold, der havde vundet alle deres kampe og kom videre til gruppespillet i VM kvalifikationen 2019. De andre hold i gruppe 4 var Montenegro, Tyrkiet og Luxembourg. Færøernes sidste og afgørende kamp var mod Tyrkiet, hvor begge hold havde 6 point. Færøerne kom bagud 0-1 efter 17 minutter, men ca. 20 minutter senere havde Rannvá Andreasen udlignet til 1-1, og i 63. minut afgjorde Milja Simonsen kampen ved at score til 2-1, som blev det endelige resultat.

VM-statistik

*Uafgjort inkluderer kampe i slutspilket, der bliver afgjort med straffesparkskonkurrence.

Meritter 
Færøernes kvindefodboldlandshold har tre gange deltaget i ø-legene Island Games, og alle tre gange vandt de fodboldturneringen for kvinder.

 Island Games: Vindere
2001, 2003, 2005
 Women's Baltic Cup: Vindere
2016

Kvalifikation til VM i fodbold for kvinder 2019
Færøerne var vært for kampene i gruppe 4 i den indledende runde til VM-kvalifikationen til VM i fodbold 2019. Færøernes landshold vandt alle tre kampe, som var mod Tyrkiet, Montenegro og Luxembourg. Holdet kom derved videre, og ved lodtrækningen blev det afgjort, at Færøerne skulle spille i gruppe 5 i slutspillet Tyskland, Island, Tjekkiet og Slovenien.

Indledende runde

Gruppe 4

Slutspil

Gruppe 5

Rekorder

Flest kampe

Flest mål

Aktuel trup 
Truppen der blev udtaget til den indledende runde til Kvalifikation til VM i fodbold for kvinder 2019.

Kampe og mål opdateret pr. 13. april 2017.

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B0D3FB" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B0D3FB" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B0D3FB" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

Referencer 

Kvindefodboldlandshold
Færøernes fodboldlandshold